Gignac bezeichnet folgende Orte und Kantone:

 Gignac (Hérault), französischer Ort im Département Hérault
 Gignac (Lot), französischer Ort im Département Lot
 Gignac (Vaucluse), französischer Ort im Département Vaucluse
 Gignac-la-Nerthe, französischer Ort im Département Bouches-du-Rhône
 Kanton Gignac im Département Hérault

Gignac ist der Familienname folgender Person:
 André-Pierre Gignac (* 1985), französischer Fußballspieler
 Fernand Gignac (1934–2006), französisch-kanadischer Schauspieler
 Francis Thomas Gignac (1933–2014), US-amerikanischer katholischer Theologe und Klassischer Philologe
 Marie Gignac, kanadische Schauspielerin